Pasche ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Pasche (* 1991), Schweizer Fußballspieler
 Charles Pasche (1903–1958), Schweizer Fußballtorhüter
 Erik Pasche (1955–2010), deutscher Ingenieur
 Frank Pasche (* 1993), Schweizer Bahnradsportler
 Heinrich Pasche († 1618), deutscher Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Joachim Pasche (1527–1578), Dompropst in Berlin und Hofprediger von Kurfürst Joachim II. v. Brandenburg
 Joachim Pasche (Sohn) (1563–1617), Sohn von Joachim Pasche, Archidiakon zu Guben und Pastor in Zittau
 John Pasche (* 1945), Grafikdesigner
 Martin Pasche (1565–1626), deutscher Jurist und Bürgermeister von Berlin
 Robert Pasche (1862–1930), deutscher evangelischer Geistlicher
 Sibylle Pasche (* 1976), Schweizer Künstlerin und Bildhauerin

Siehe auch:

 Paasche
 Pache
 Pasch